Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2014./15., te sedma sezona 1. HRL kao drugog ranga. Ligu je tvorilo 13 momčadi, a osvojila ju je momčad Moalsvine iz Kutine.

Sudionici 
 Crikvenica, Crikvenica
 Dugo Selo, Dugo Selo
 Ivančica, Ivanec
 KTC, Križevci
 Moslavina, Kutina
 Metković 1963, Metković
 Osijek, Osijek
 Prelog, Prelog
 Kozala, Rijeka
 Rudar, Rude
 Zadar, Zadar
 Medveščak NFD, Zagreb
 Županja, Županja

Ljestvica

Poveznice 
 Premijer liga 2014./15.
 2. HRL 2014./15.
 3. HRL 2014./15.
 5. rang HRL-a 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 1. HRL 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.

2014-15
m-1